De Kondrasjin & Belov Cup 2011 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Sint-Petersburg tussen 5 oktober 2011 en 6 oktober 2011 werd gehouden. Vier topteams uit Europa namen deel aan dit toernooi: Spartak Sint-Petersburg, Aris BC, Asseco Prokom Gdynia en Kalev/Cramo. Spartak won het goud.

Eindklassering 

Kondrasjin & Belov Cup